Die Abkürzung CRW steht für
Community Radio Watch
 Control Read/Write
 ein Rohdatenformat von Canon, siehe Rohdatenformat (Fotografie)
 den Flughafen Yeager in Charleston West Virginia (IATA-Code)
 CRW (Musikprojekt), ein italienisches Trance-Projekt

CRW